Axinota är ett släkte av tvåvingar. Axinota ingår i familjen Curtonotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Axinota